Víctor Sánchez del Amo (1976), Spaans voetballer bij onder andere Deportivo de La Coruña en het Spaans nationaal elftal
Víctor Sánchez Mata (1987), Spaans voetballer
Víctor Sánchez (schrijver), Mexicaans schrijver
Victor Sanchez (judoka), Cubaans judoka